Drayton ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Drayton (* 1943), sozial orientierter Unternehmer (Social Entrepreneur)
 Buster Drayton (* 1952), US-amerikanischer Boxer
 Charles Drayton (1743–1820), amerikanischer Siedler in den dreizehn Kolonien
 Henry Lumley Drayton (1869–1950), kanadischer Politiker
 Jerome Drayton (* 1945), kanadischer Langstreckenläufer
 John Drayton (1766–1822), US-amerikanischer Politiker (South Carolina)
 Michael Drayton (1563–1631), englischer Dichter
 Paul Drayton (1939–2010), US-amerikanischer Sprinter und Olympiasieger
 Perri Shakes-Drayton (* 1988), britische Hürdenläuferin
 Poppy Drayton (* 1991), britische Schauspielerin
 Richard Drayton (* 1964), britischer Historiker
 Thomas Fenwick Drayton (1808–1891), US-amerikanischer Politiker und General der Konföderierten
 Trevor Drayton (1955–2008), australischer Winzer und Unternehmer
 Troy Drayton (* 1970), US-amerikanischer Footballspieler

Orte in England:
 Drayton (Oxfordshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Drayton (Georgia)
 Drayton (North Dakota), im Pembina County
 Drayton (South Carolina)
 Drayton Plains (Michigan)
 Drayton Township (North Dakota)

im NRHP gelistete Objekte:
 Drayton Hall, in Charleston, South Carolina, ID-Nr. 66000701
 Drayton United Methodist Church, in Drayton, North Dakota, ID-Nr. 79001773